Блермор (Blairmore) може означати:
Блермор, містечко у Канаді
Блермор, село на півострові Ковал, Аргайл-і-Б'ют, Шотландія
Блермор, сільське поселення у Гайлендс, Шотландія
Blairmore Holdings
Blairmore School - колишня приватна школа в Абердинширі, Шотландія